Crozet – comune statunitense della Virginia
 Crozet – comune francese dell'Ain
 Le Crozet – comune francese della Loira
 Isole Crozet – un arcipelago sub-antartico